Dr T i kobiety – komedia romantyczna produkcji amerykańskiej z 2000 roku w reżyserii Roberta Altmana.

Obsada 
 Richard Gere jako ginekolog Dr. Sullivan Travis ("Dr. T")
 Helen Hunt jako Bree Davis
 Farrah Fawcett jako Kate Travis
 Laura Dern jako Peggy
 Kate Hudson jako Dee Dee Travis
 Liv Tyler jako Marilyn
 Shelley Long jako Carolyn
 Tara Reid jako Connie Travis

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie komedie romantyczne
Amerykańskie komediodramaty
Niemieckie komedie romantyczne
Niemieckie komediodramaty
Amerykańskie filmy z 2000 roku
Filmy w reżyserii Roberta Altmana
Niemieckie filmy z 2000 roku